Националният отбор по футбол на Бразилия () е мъжкият представителен отбор по футбол на Федеративна република Бразилия, представляващ държавата в международни футболни състезания. Наричан е още селесао („избраните“) и кариоки („домът на белите хора“). Управляван и контролиран е от Бразилската футболна конфедерация, водещ ръководен футболен орган на страната. Бразилската футболна конфедерация е член на ФИФА от 1923 г. и член на КОНМЕБОЛ от 1916 г. насам.  

Националният отбор на Бразилия е най-успешният национален футболен тим в историята. „Селесао“ притежават най-важните световни рекорди във футбола. Отборът става световен шампион 5 пъти: 1958 (в Швеция), 1962 (Чили) , 1970 (Мексико) , 1994 (САЩ), 2002 (Япония и Южна Корея). Той е рекордьор по най-много спечелени световни първенства, следвани от Италия и Германия с по четири. Бразилия е единствената страна, участвала на всичките 22 световни първенства от 1930 до 2022 г. Бразилският отбор държи рекорда за спечелени 4 световни шампионски титли в четири различни континента (в Европа, Азия, Северна Америка и Южна Америка). Два пъти е световен вицешампион – 1950 и 1998. Екипът е спечелил и Купата на Конфедерациите четири пъти, което е рекорд. В актива си бразилците имат 9 победи за Купата на Америка – континентално първенство и най-престижният национален турнир в Северна и Южна Америка. По този показател на континента те са само след Аржентина и Уругвай. Бразилия е дала най-много футболни звезди на света, като едни от най-известните имена са: единствените трикратни световни шампиони Пеле и Загало (1970 г. като треньор), двукратните световни шампиони Гаринча, Жилмар, Диди, Вава, Кастильо, Джалма Сантош, Нилтон Сантош, Зито, Пепе, Белини, Зозимо, Кафу и Роналдо, световните шампиони Ромарио, Бебето, Ривалдо, Роналдиньо, Кака, Амарилдо, Жаирзиньо, Жерсон, Тостао, Тафарел, Карлос Алберто, Роберто Карлош, Дида, Ривелиньо, Дунга, Жилберто Силва и Лусио, а също Фриденрайх, Адемир, Зико, Фалкао, Сократес, Робиньо, Неймар и други. Бразилия е единствената страна в света, която може да състави отбор от футболисти на всички постове, които са били двукратни и трикратни световни шампиони.

Цветът на фланелките на отбора първоначално е бил бял, но след загуба с 1:2 на финала от Уругвай през 1950 г. ги променят на златисто жълти.

История 
Основните успехи на Бразилия са от 1958 до 1970 г., когато отборът, воден от Пеле, Гаринча, Загало (през 1970 г. Загало вече е треньор на националния отбор), спечелва три световни първенства – в Швеция, Чили и Мексико. Пеле, който дебютира на 17-годишна възраст на Световното първенство в Швеция, през 1970 г. в Мексико става единственият трикратен световен шампион като футболист. След третата титла на турнира в Мексико бразилците получават завинаги Купата Жул Риме като почетна награда за победите си.

Вторият разцвет на бразилския национален отбор е през 1990-те години и началото на 2000-те, когато отборът, воден от звезди като Ромарио, Бебето, Дунга, Кафу, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Роберто Карлос и други достига до 3 последователни участия във финалните мачове на световното първенство, като спечелва две световни титли през 1994 и 2002 г. и сребърни медали през 1998 г. Затова от 2002 г. насам, след петата победа в световното първенство, те се наричат „пентакампеони“ (португ., Pentacampeões) – петкратни шампиони.

От 16 юни 2016 г. старши треньор на отбора е Тите . Капитан на отбора към юни 2016 г. е Миранда, след това Неймар, а на СП 2022 г. – Тиаго Силва. Футболистът с най-много изиграни мачове за Бразилия е Кафу (142 участия), а Пеле и Неймар държат рекорда за най-много отбелязани голове за този отбор (77 попадения).

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Златна Купа на световните шампиони по футбол

Купа на Америка по футбол

Състав

Актуален състав 
Състав за Световното първенство 2022.

Мачовете и головете са обновени на 24 ноември 2022 г. след мача със Сърбия.

Идеален отбор за всички времена 
1 – Жилмар;
2 – Кафу; 3 – Джалма Сантош; 5 – Карлос Алберто; 4 – Нилтон Сантош;
6 – Диди; 8 – Зико;
7 – Гаринча; 9 – Роналдо; 10 – Пеле; 11 – Вава.
Треньор – Марио Загало.

Най-великите футболисти 
В Залата на славата на ФИФА са включени 7 от най-великите бразилски футболисти: Пеле, Гаринча, Диди, Зико, Роналдо, Роберто Карлош и Роналдиньо. 

Следващите футболисти са включени в Залата на славата на Музея на Бразилския футбол при стадион Пакаембу в Сао Пауло. 

Също са отбелязани:
 Домингос да Гия †
 Леонидас †

Освен тях, в списъка на най-великите бразилски играчи на XX век по версията на IFFHS влизат също:
 Артур Фриденрайх †
 Луис Перейра
 Адемир †

Почетни листи 
Данните са актуални към 9 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Селекционери

Бразилия – България

Източници 

 
Носители на награда „Лауреус“